Аннинский — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Аннинский, Евгений Сергеевич (1932—2009) — педагог и деятель образования, Заслуженный учитель школы России (1994), археолог-энтузиаст, петроглифист.
 Аннинский, Лев Александрович (1934—2019) — советский и российский литературный критик, литературовед.
 Аннинский, Сергей Александрович (1891—1942/1943) — советский историк-архивист, палеограф-латинист, кандидат исторических наук.

См. также 
 Анненский